95. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 10–11 lutego 2001 roku w stolicy Węgier, Budapeszcie. Zawody rozegrano na sztucznym torze Városligeti Müjégpálya. Kobiety startowały po raz 59. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Najlepsza była Niemka Anni Friesinger. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto zdobył Rintje Ritsma. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (23 sklasyfikowane) i 24 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2001 w sportach zimowych
2001 na Węgrzech
Łyżwiarstwo szybkie na Węgrzech
Sport w Budapeszcie